Rafael Benítez se compone de la yuxtaposición del nombre propio Rafael y del apellido Benítez, y puede referirse a:

Personas 
 Rafael Benítez Claros (1919-1972), filólogo y crítico literario español.
 Rafael Benítez Madrid (1939-2015), futbolista español.
 Rafael Benítez Maudes (1960-), entrenador de fútbol español.
 Rafael Benítez Sánchez-Blanco, filólogo e historiador español.